Il doppio maschile del Dubai Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna, erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di partecipare in coppia rispettivamente con Rajeev Ram e Michaël Llodra. Bopanna e Ram sono stati sconfitti in finale da Bhupathi e Llodra che hanno poi sconfitto in finale Robert Lindstedt e Nenad Zimonjić per 7-66, 7-66.

Teste di serie 

  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013